P60 ou P-60 peut faire référence à :

Automobiles 
 Trabant P60, une automobile du constructeur est-allemand VEB Sachsenring Automobilwerk Zwickau ;
 Simca Aronde P60, une automobile du constructeur français Simca.

Domaine militaire 
 Curtiss P-60, un avion de chasse américain ;
 HMBS Bahamas (P-60), un patrouilleur des Forces armées bahaméennes.

Médecine 
 Coagulation intravasculaire disséminée chez le fœtus et le nouveau-né, d’après la Classification internationale des maladies ;

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres